Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi tízpróba versenyszámát augusztus 5. és 6. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi tízpróbában:

: Eredetileg Daley Thompson nem ezt a pontszámot érte el 1984-ben, de rekordjait utólag 1985-ben állapították meg, és hitelesítették, az új pontszámításnak köszönhetően.

A versenyen új rekord nem született

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

100 méteres síkfutás 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Távolugrás 
Az eredmények centiméterben értendők.

Súlylökés 
Az eredmények méterben értendők.

Magasugrás 
Az eredmények centiméterben értendők.

400 méteres síkfutás 
Az időeredmények másodpercben értendők.

110 méteres gátfutás 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Diszkoszvetés 
Az eredmények méterben értendők.

Rúdugrás 
Az eredmények centiméterben értendők.

Gerelyhajítás 
Az eredmények méterben értendők.

1500 méteres síkfutás 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Végeredmény 

* - egy másik versenyzővel azonos helyen állt
** - két másik versenyzővel azonos helyen állt

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon